Monterrey ist der Name folgender Orte:

 Monterrey, Hauptstadt des Bundesstaates Nuevo León, Mexiko
 Monterrey (Ecuador), Ort und Parroquia rural in der Provinz Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador 
 Monterrey (Peru), Ort in der Region Ancash, Peru
 Monterrey (Kolumbien), Ort in Kolumbien

Monterrey ist der Familienname folgender Personen:
 Manolo Monterrey (1914–1997), venezolanischer Sänger und Komponist
 Marta Monterrey (* 1948), spanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Monterrey Consensus
 Monterrei
 Monterey